

Personnalités 

 Alberto Vassallo di Torregrossa (1865-1959), archevêque italien, nonce apostolique ;
 Jorge Torregrossa (né en 1973), réalisateur, scénariste et producteur espagnol ;
 Laurent Torregrossa dit LO (né en 1964), artiste plasticien contemporain français et canadien ;
 Rémi Torregrossa, dessinateur français de bandes dessinées.

Lieux 

 Torregrossa, commune espagnole dans la province de Lérida, en Catalogne.